Жордания (Жорданиа) () — грузинско-абхазская фамилия. Известные носители:

 Жордания, Андрей Дмитриевич (1904—1964) — грузинский футболист и тренер.
 Жордания, Вахтанг Георгиевич (1942—2005) — грузинско-американский дирижёр.
 Жордания, Гайоз Вуколович (Гизо Жордания; 1934—2016) — советский и грузинский театральный режиссёр и педагог.
 Жордания, Джамбул Владимирович (род. 1971) — абхазский актёр, театральный режиссёр.
 Жордания, Иосиф Миндиевич (род. 1954) — грузинско-австралийский музыковед и этнограф.
 Жорданиа, Иосиф Фёдорович (1895—1962) — советский и грузинский акушер-гинеколог.
 Жордания, Леван Пачуевич (род. 1935) — советский футболист.
 Жордания, Мераб Леванович (род. 1965) — грузинский футболист.
 Жордания, Ной Николаевич (1869—1953) — грузинский политический деятель, председатель Правительства Грузинской Демократической Республики.

Топоним 
 Жордания — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Жекитиньонья.